Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Marie-Reine en référence à Marie :
 la cathédrale Marie-Reine de Barranquilla en Colombie ;
 la cathédrale Marie-Reine de Bururi au Burundi ;
 la cathédrale Marie-Reine de Tenkodogo au Burkina Faso.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

MarieReine
~MarieReine